Deux navires de la Royal Navy britannique ont été nommés HMS Sunfish:
 Le HMS Sunfish (1895) était un destroyer lancé le  et vendu le .
 Le HMS Sunfish (81S) était un sous-marin de classe S lancé à l'arsenal maritime de Chatham le  et transféré à la marine soviétique en 1944. Le sous-marin a été coulé par un avion britannique lors d'un incident de tir ami le  au large de la Norvège.

Références
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .